

Economia 
 Sony –  multinazionale conglomerata giapponese
 Sony Corporation of America – sussidiaria statunitense della Sony
 Sony Mobile Communications – sussidiaria della Sony
 Sony Pictures Entertainment – distributore e produttore televisivo e cinematografico, facente parte della Sony
 Sony Pictures Entertainment Japan – sussidiaria giapponese della Sony Pictures Entertainment
 Sony Music – etichetta discografica controllata dalla Sony
 Sony Music Entertainment Japan – sussidiaria giapponese della Sony Music

Persone 
 Jean Sony Alcénat – calciatore haitiano
 Warrick Sony – compositore sudafricano

Altro 
 Sony – comune rurale del Mali

Pagine correlate 
 Soni